Ро́берт Ше́кли (; , Нью-Йорк — , Покипси, штат Нью-Йорк) — американский писатель-фантаст, автор нескольких сотен фантастических рассказов и нескольких десятков научно-фантастических романов и повестей.
Мастер иронического юмористического рассказа; один из самых оригинальных юмористов научной фантастики.

В начале своей карьеры писал под псевдонимами  и .

Биография 
Роберт Шекли родился в 1928 году в Бруклине (Нью-Йорк). Вырос в Мэйплвуде (штат Нью-Джерси), потом опять переехал в Нью-Йорк. Его родители, иммигрировавшие из Царства Польского в Америку, имели еврейские  корни.

Начал читать рано, с детства любил читать и мечтал стать писателем. В юности увлекался творчеством таких авторов, как Роберт Хайнлайн, А. Ван Вогт, Джон Кольер. После окончания школы учился в Нью-Йоркском университете, специализируясь в гуманитарных дисциплинах.

В 1946 году вступил в ряды Армии США и был отправлен в Корею, где служил в качестве охранника, редактора армейской газеты, бухгалтера, а также был гитаристом в армейской музыкальной группе. После увольнения из службы в 1948 году некоторое время работал на металлургическом заводе.

С начала 1950-х годов Шекли начал писать первые рассказы и предлагать их в научно-фантастические журналы, где встретил очень тёплый приём редакторов и читателей. За последующие десять лет он написал несколько сотен коротких, остроумных фантастических рассказов. Молодой талантливый автор не остаётся незамеченным редакцией самого популярного в те годы в США нового ежемесячного научно-фантастического журнала «Galaxy» (вначале называвшегося «Galaxy Science Fiction»).

В 1954 году Шекли получает награду «Лучший дебют» — самое высокое звание, присуждаемое в жанре фантастики наиболее перспективному молодому автору. В 1960-е его фантастические рассказы печатаются в известных журналах, в том числе в литературных колонках журнала «Плейбой».

Шекли пишет также сценарии 15 эпизодов для телесериала «Капитан Видео» («Captain Video») и 60 пятиминутных новелл цикла «По ту сторону зелёной двери» («Behind the Green Door»). Они были прочитаны по радио известным актёром Бэзилом Рэтбоном, сыгравшим знаменитого сыщика в американском сериале «Шерлок Холмс».

В 1970-х годах Шекли жил на Ибице, а затем в Лондоне. В это время Шекли писал немного, почти не издавался, жил скромно, болел и часто нуждался в деньгах. В 1980 году писатель вернулся в США и стал редактором нового журнала Omni. Шекли сотрудничал с такими фантастами, как Роджер Желязны, Гарри Гаррисон, Харлан Эллисон и другими.

В 1991 году Роберт Шекли был отмечен наградой им. Даниэля Галлана (Daniel F. Gallun) за вклад в жанр научной фантастики. В 1998 году в Санкт-Петербурге ему была вручена премия «Странник» за вклад в области юмора и научной фантастики.

Шекли был женат пять раз. У него есть сестра Джоан Клейн, сын Джейсон от первого брака, дочь Алиса Квитней от второго, дочь Анна и сын Джед от третьего, а также три внука. В последний период жизни Роберт Шекли был женат на писательнице Гэйл Дане () и жил в Портленде. Иногда приезжал в Россию, поскольку там находились основные его поклонники и почитатели.

Весной 2005 года, во время визита на Украину на литературный конвент «Портал», состояние здоровья Шекли резко ухудшилось, и он был госпитализирован. Писатель задержался на Украине, его медицинская страховка была просрочена. В связи с серьёзностью болезни было принято решение поместить его не в бесплатную государственную, а в дорогую частную клинику. Шекли не имел возможности оплатить лечение в ней самостоятельно, и его долг (10 000 $) был оплачен известным украинским предпринимателем Виктором Пинчуком. Также для него был организован сбор средств, что помогло ему (в тяжёлом состоянии, под присмотром украинских врачей) вернуться в США. На Украину за ним приезжала его дочь Анна.

Роберт Шекли ушёл из жизни 9 декабря 2005 года, на 78-м году жизни, в больнице города Покипси, штат Нью-Йорк от осложнения аневризмы сосудов головного мозга.

Библиография 

Всего за свою жизнь Роберт Шекли написал 20 романов и более 400 рассказов и повестей, составивших 13 авторских сборников. Его произведения были переведены на многие языки мира, что составило более 65 книг.

Рассказы Шекли составили авторские сборники:
 «Где не ступала нога человека» (1954);
 «Не тронуто рукой человеческой» («Untouched by Human Hands», 1954, 1955);
 «Гражданин в космосе» («Citizen in Space», 1955);
 «Паломничество на Землю» («Pilgrimage to Earth», 1957);
 «Идеи: Без ограничений» («Notions: Unlimited», 1960);
 «Лавка бесконечности» («Store of Infinity», 1960);
 «Осколки космоса» («Shards of Space», 1962);
 «Ловушка на человека» («The People Trap», 1968);
 «Вы что-нибудь чувствуете, когда я делаю это?» («Can You Feel Anything When I Do This?», 1971);
 «Робот, который был похож на меня» («The Robot Who Looked Like Me», 1978);
 «Удивительный мир Роберта Шекли» («The Wonderful World of Robert Sheckley», 1979);
 «Так люди ЭТИМ занимаются?» («Is THAT What People Do?», 1984);
 «Машина Шехерезада» («The Sheherezade Machine», 1995).

Из других произведений Шекли, помимо рассказов, наиболее известны романы:
 «Корпорация „Бессмертие“» («Immortality, Inc.», 1958-59);
 «Цивилизация Статуса» («The Status Civilization», 1960);
 «Путешествие в послезавтра» («Хождение Джоэниса»; 1962, 1978);
 «Обмен разумов» («Mindswap», июнь 1965);
 «Координаты чудес» («Dimension of Miracles», 1968);
 а также повесть «Билет на планету Транай» («A Ticket to Tranai», 1955).

Совместно с Роджером Желязны в 1991-95 гг. Роберт Шекли написал трилогию о незадачливом рыжем демоне Аззи Эльбубе (Аззи):
 «Принеси мне голову прекрасного Принца» («Bring Me The Head of Prince Charming»);
 «Если с Фаустом Вам не повезло» («If At Faust You Don’t Succeed»);
 «Пьеса должна продолжаться» («A Farce To Be Reckoned With»).

Им были написаны также три юмористических детективных романа о частном сыщике Хобе Дракониане:
 «Сома-блюз» («Soma-Blues», 1977);
 «Детективное агентство „Альтернатива“» («The Alternative Detective», 1993);
 «Между Сциллой и Харибдой» («Draconian New York», 1996).

По произведениям Шекли было снято несколько фильмов:
 «Побег с Адского острова» («Escape from Hell Island», 1963);
 «Десятая жертва» (1965, в гл. роли Марчелло Мастроянни);
 «Цена риска» (1983);
 «Беглец» (1992, др. название «Корпорация „Бессмертие“», в гл. ролях Эмилио Эстевес и Мик Джаггер);

В 2007 году был экранизирован рассказ «Страж-птица» (в сериале «Хроники будущего» — Masters of Science Fiction).

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Фотографии Шекли
 биография писателя и информация о произведениях в Лаборатории Фантастики

 
Писатели-фантасты США
Английские писатели
Лауреаты премии «Странник»
Похороненные в штате Нью-Йорк